Tomasz Tomaszewski ist der Name folgender Personen:

* Tomasz Tomaszewski (Musiker), polnischer Violinist 
 Tomasz Tomaszewski (Fotograf) (* 1953), polnischer Fotograf
 Tomasz Tomaszewski (Schauspieler) (* 1956), polnischer Schauspieler und Model
 Tomasz Tomaszewski (Comiczeichner) (* 1968), polnischer Comiczeichner